Czisch ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Czisch (1908–1956), deutscher Jurist und Kaufmann sowie Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd
 Gregor Czisch (* 1964), deutscher Physiker
 Gunter Czisch (* 1963), deutscher Verwaltungswirt; Oberbürgermeister der Stadt Ulm

Siehe auch:
 Czyz
 Cyž